R4 může mít více významů.

 česká rychlostní silnice R4, od roku 2016 přeměněna na dálnici D4
 slovenská rychlostní silnice R4 
 označení čtyřválcového řadového motoru
 varianta útočné pušky

 Bisnovat R-4 – sovětská řízená střela typu vzduchu-vzduch
 Sikorsky R-4 – vojenský vrtulník